Palatium bezeichnet:

 Palatium (Bremen), ehemaliges Bauwerk der Backsteingotik, Sitz der Bremer Erzbischöfe
 Palatium (Köln), Geschäftshaus in Köln
 Palatium (Soest), frühere Nebenresidenz der Erzbischöfe von Köln
 Palatium (Rom), Siedlung auf dem heutigen Palatin in Rom
 Palatium Magnum, ehemaliger Großer Palast in Konstantinopel
 früherer Name des Hügels Palatin in Rom, siehe Palatin (Rom)
 lateinisches Wort für Palast, siehe Königspfalz und Palas